Albas – comune francese dell'Occitania nel dipartimento dell'Aude
 Albas – comune francese dell'Occitania nel dipartimento del Lot
 Piedras Albas – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura